Pastori ima više značenja:
 Pastori, Benevento
 Pastori, Piacenza